Die Badminton-Ozeanienmeisterschaft 2023 fand vom 13. bis zum 19. Februar 2023 in Auckland in Neuseeland statt. Es war die 17. Austragung dieser Kontinentalkämpfe im Badminton in Ozeanien. Es wurden zuerst vom 13. bis zum 16. Februar die fünf Einzelwettbewerbe ausgetragen. Danach folgte vom 17. bis zum 19. Februar der Mannschaftswettbewerb.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Nathan Tang (Viertelfinale)
 Edward Lau (Finale)
 Adam Dolman (3. Runde)
 Jacob Schueler (Halbfinale)
 Abhinav Manota (Champion)
 Ricky Cheng (3. Runde)
 Athi Selladurai (3. Runde)
 Pit Seng Low (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Tiffany Ho (Finale) 
 Louisa Ma (Halbfinale)
 Bernice Teoh (Halbfinale)
 Sydney Go (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Obere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Adam Jeffrey / Dylan Soedjasa (2. Runde)
 Abhinav Manota / Jack Wang (2. Runde)
 Jonathan Curtin / Ryan Tong (2. Runde)
 Julian Lee / Milain Lohith Ranasinghe (Viertelfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Erena Calder-Hawkins / Anona Pak (2. Runde)
 Tiffany Ho / Khoo Lee Yen (Finale)
 Kaitlyn Ea / Angela Yu (Viertelfinale)
 Carina Sam / Priska Kustiadi (Halbfinale)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Mixed

Setzliste 
 Kenneth Choo / Gronya Somerville  (Champions)
 Adam Jeffrey / Justine Villegas (1. Runde)
 Jack Wang / Erena Calder-Hawkins (1. Runde)
 Dylan Soedjasa / Anona Pak (1. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2023
Ozeanienmeisterschaft 2023
Badmintonwettbewerb in Auckland